Куба́но-Черномо́рская Сове́тская Респу́блика — советская республика в составе РСФСР, существовавшая с 30 мая по 6 июля 1918 года. Была создана в результате объединения Кубанской и Черноморской советских республик.

К моменту создания республики происходило упрочение Советской власти на Северном Кавказе и Дону: образовались Донская, Ставропольская и Терская советские республики. В марте на съезде Советов Черноморской губернии в Туапсе была провозглашена Черноморская, а в апреле на съезде Советов Кубанской области в Екатеринодаре (ныне Краснодар) — Кубанская советская республика, которые вошли в состав РСФСР. Вслед за этим 3-й Чрезвычайный съезд Советов Кубани и Черноморья с участием делегатов фронта (Екатеринодар, 27-30 мая 1918 года), проходивший под руководством чрезвычайного комиссара юга России Г. К. Орджоникидзе, постановил слить Кубанскую и Черноморскую республики в единую республику в составе РСФСР, избрал её Центральный исполнительный комитет (27 большевиков и 17 «левых» эсеров), который образовал СНК Кубано-Черноморской советской республики (председатель Я. В. Полуян).

В условиях наступления Добровольческой армии генерала А. И. Деникина из района Мечетинская — Кагальник на Кубань (началось 23 июня 1918 года), собравшийся в Екатеринодаре 1-й съезд Советов Северного Кавказа (5-7 июля 1918 года) постановил по докладу Г. К. Орджоникидзе объединить Кубано-Черноморскую, Терскую и Ставропольскую советские республики в единую Северо-Кавказскую Советскую Республику в составе РСФСР, со столицей в городе Екатеринодар.

Литература 
 

Советские гособразования времён Гражданской войны в России
1918 год в Краснодарском крае
Появились в 1918 году в России
Исчезли в 1918 году
Май 1918 года
Июнь 1918 года
Июль 1918 года
Бывшие государства новейшей истории Украины
Бывшие государства новейшей истории Европы